«Императрица Екатерина II» — парусный линейный корабль Черноморского флота Российской империи, находившийся в составе флота с 1831 по 1847 год. Участник Босфорской экспедиции и создания Кавказской укреплённой береговой линии. Во время несения службы использовался для высадки десантов, перевозки войск и участия в практических плаваниях в Чёрном море, а в последние годы службы провёл в роли блокшива.

Описание корабля 
Парусный линейный корабль, длина корабля составляла 58,5 метра, ширина — 15,5 метра, а осадка — 4,6 метра. Вооружение корабля по сведениям из различных источников составляли от 84 до 96 орудий. Экипаж корабля состоял из 745 человек.

История службы 
Линейный корабль «Императрица Екатерина II» был заложен  года на стапеле Спасского адмиралтейства в Николаеве и после спуска на воду  года вошёл в состав Черноморского флота России. Строительство вёл кораблестроитель М. И. Суровцов. В следующем 1832 году корабль перешёл из Николаева в Севастополь.

В кампанию 1833 года в составе эскадры под общим командованием контр-адмирала М. П. Лазарева принимал участие в экспедиции Черноморского флота на Босфор.  корабли эскадры покинули Севастополь и к  прибыли в Буюк-дере.  на корабли были погружены войска и эскадра вышла из пролива Босфор обратно в Чёрное море. Высадив войска в Феодосии к  корабли эскадры вернулись в Севастополь. Во время экспедиции командир корабля капитан 1-го ранга Л. И. Черников был награждён турецкой золотой медалью.

В кампании 1834, 1835 и 1837 годов в составе эскадр кораблей Черноморского флота принимал участие в практических плаваниях в Чёрном море. В марте и апреле 1837 года также находился в составе эскадры, которая перевозила войска 13-й дивизии из Одессы в Севастополь. 

Принимал участие в создании Кавказской укреплённой береговой линии. В кампанию 1838 года  в составе эскадры контр-адмирала Ф. Г. Артюкова принимал участие в высадке десантов, основавших форт Александрия в устье реки Сочи,  в составе эскадры вице-адмирала М. П. Лазарева — в высадке десантов, основавших Вельяминовское укрепление в устье реки Туапсе,  в составе эскадры контр-адмирала С. П. Хрущова — в высадке десантов, основавших Тенгинское укрепление в устье реки Шапсухо, а  вновь в составе эскадры М. П. Лазарева высаживал десант в Цемесской бухте. В этом же году командир корабля капитан 2-го ранга С. А. Стерленгов был награждён орденом Святой Анны II степени. В кампанию следующего 1839 года снова принимал участие в высадке десантов:  в составе эскадры М. П. Лазарева в устье реки Субаши, а  составе эскадры С. П. Хрущова в устье реки Псезуапсе. Высадившиеся десанты основали Головинское и Лазаревское укрепления соответственно.  и  1840 года в составе эскадры вице-адмирала М. П. Лазарева высаживал десанты для взятия Вельяминовского и Лазаревского фортов, ранее захваченных горцами.

В апреле 1841 года находился в составе отряда, перевозившего войска из Керчи в Геленджик. В кампании с 1842 по 1844 годов вновь принимал участие в практических плаваниях в составе эскадр кораблей Черноморского флота.

В 1845 году линейный корабль «Императрица Екатерина II» был отчислен к порту, а в кампанию 1847 года переоборудован в блокшив.

Командиры корабля 
Командирами линейного корабля «Императрица Екатерина II» в разное время служили:
 капитан 1-го ранга Л. И. Черников (1832—1835 годы);
 капитан 2-го ранга, а с  года капитан 1-го ранга С. А. Стерленгов (1837—1844 годы).

Примечания 
Комментарии

Источники

Литература 
 
 
 
 

Парусные линейные корабли Черноморского флота Российской империи
Корабли, построенные Спасским адмиралтейством
Корабли Боспорской экспедиции